Дискография хэви-метал-группы Judas Priest. Коллектив продал свыше 50 млн копий своих альбомов по всему миру, включая 12 млн — в США.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видео

Видеография

Примечания

Ссылки 
 

volume=48

Judas Priest
Judas Priest